Outwood – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Outwood – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Outwood – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Outwood – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)